Manzanillo ist der Name folgender Orte:

 Manzanillo (Kuba), Stadt in der Provinz Granma, Kuba
 Manzanillo (Mexiko), Stadt im Bundesstaat Colima, Mexiko
 Manzanillo (Valladolid), Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien

Manzanillo ist der Familienname folgender Personen:

 Santo Manzanillo (* 1988), dominikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Municipio Manzanillo
 Manzanilla (Begriffsklärung)